Chiesa dei Teatini, Ferrara
Chiesa dei Teatini, Rimini